Komatsu Hideki (小松英樹), né le , est un joueur de go professionnel.

Biographie 
Komatsu est né à Aichi, au Japon et a rapidement progressé parmi les joueurs professionnels de go dans les années 1980 et le début des années 1990.

Il est le maître de Adashi Toshimasa.

Titres

Liens externes 
 

Joueur de go japonais
Naissance en mars 1967